Le mot Mraldène désigne une région dans le âarch des Aïth Aïcha à Tizi Naïth Aïcha en basse Kabylie.

Toponyme 

 Mraldène, un village de basse Kabylie en Algérie.
 Oued Mraldène, un oued de basse Kabylie en Algérie.
 Barrage de Mraldène, un barrage hydraulique de basse Kabylie en Algérie.
 Vallée de Mraldène, une vallée de basse Kabylie en Algérie.
 Route de Mraldène, une route de basse Kabylie en Algérie.